Кристоф Бернар (, род. 6 августа 1952, Ла-Басе) — французский , международный мастер (1996). Чемпион Франции 1987 г. (поделил 1—2 места с Ж. Андрюэ и обошел его по дополнительным показателям). Серебряный призер чемпионата Франции 1982 г. Чемпион Парижа 1989 г.

Программист по профессии.

Книги 
К. Бернар является автором двух учебников шахмат:
 Les Échecs méthodiques (Шахматные методики), éd. Payot, 1997 (в соавторстве с Б. Лерикю).
 Échecs (Шахматы), éd. Mango, 2001.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки